Серге́й Григо́рьевич Русако́в (род. 1946) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом проблем автоматизации проектирования Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН (с 1992 года). Член-корреспондент РАН (2008) по Отделению нанотехнологий и информационных технологий.

Биография 
Выпускник Московского института электронного машиностроения. Кандидат технических наук (1974), доктор технических наук (1987).

В 2008 году С. Г. Русакову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Один из создателей программы моделирования аналоговых электронных схем «ARIS».

Сфера научных интересов:
 автоматизация схемотехнического проектирования,
 методы математического моделирования СБИС,
 вычислительные методы схемотехнического анализа,
 методы редукции математических моделей,
 электрическое и смешанное моделирование,
 моделирование аналоговых и радиотехнических схем.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте ИППМ РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 

Члены-корреспонденты РАН
Преподаватели РТУ МИРЭА